Brissopsis är ett släkte av sjöborrar som beskrevs av L. Agassiz, in L. Agassiz och Pierre Jean Édouard Desor 1847. Brissopsis ingår i familjen lyrsjöborrar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Lyrsjöborrar
Brissopsis